Файл журнала (протокол, журнал; ) — файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее средство обеспечения журналирования. Различают регистрацию внешних событий и протоколирование работы самой программы — источника записей (хотя часто всё записывается в единый файл).

Регистрация внешних событий 
Журналы сервера — специальные файлы, в которых протоколируются определённые действия пользователя или программы на сервере. Например, в журналы веб-сервера записывается информация, откуда пришёл тот либо иной посетитель, когда и сколько времени он провел на сайте, что там смотрел и скачивал, какой у него браузер и какой IP-адрес у его компьютера. Каждая запись в лог-файле соответствует определённому хиту, так как сервер может фиксировать именно запрос к одному из элементов сайта.

Проанализировав файлы регистрации, можно получить сводные данные активности пользователей, изучить закономерности поведения групп пользователей и оценить эффективность рекламной кампании. Часто используемые данные (статистика) могут записываться сразу в базу данных, а не только в файл регистрации.

Протоколирование работы программы 
Ведение протокола (протоколирование) — хронологическая запись с различной (настраиваемой) степенью детализации сведений о происходящих в системе событиях (ошибки, предупреждения, сообщения), обычно в файл. В абсолютном большинстве современных программ используются текстовые файлы протоколов (одно событие — одна строка), они легко генерируются программой и анализируются человеком. Как исключение, в интерактивных утилитах (командной строки) сообщения о событиях выводятся прямо на экран пользователю, однако и этот вывод при необходимости можно перенаправить в файл.

Исследование содержимого файла регистрации ошибок после возникновения неполадок часто позволяет понять их причины.

Наиболее подходящей парадигмой для решения задач ведения файлов регистрации считается аспектно-ориентированное программирование.

Ротация журналов 
При активном использовании сервера пользователями или очень подробном журналировании или просто продолжительном времени работы программного обеспечения, в журнале становится очень много записей, что приводит к следующим затруднениям:
 файл регистрации потребляет значительные ресурсы хранения,
 большой файл регистрации становится тяжёлым для чтения и анализа.

Таким образом бывает необходима ротация журналов — усечение текущего файла регистрации, архивирование или удаление предыдущих накопленных данных:
 по временному промежутку (каждый час, каждый день, за последние сутки/неделю) в новый файл.
 по достижении определённого объёма или количества записей.
 циклический журнал — методика хранения какого-то определённого объёма или количества записей, при этом новые записи удаляют самые старые записи, на базе такой структуры как кольцевой буфер.
 Каждый новый запуск экземпляра ПО создает новый файл лога или переименовывает/откладывает предыдущий файл лога.

Если автоматическая ротация журнала не предусмотрена при разработке программного обеспечения, то эта задача ложится на системных администраторов, которые автоматизируют её с помощью планировщиков, или специализированных утилит, как например logrotate.

См. также 
 Анализатор журналов

Компьютерные ошибки
Журналирование